

Eliminacje kontynentalne

Półfinały

Landshut (1) 
 13 czerwca 1981 r. (sobota),  Landshut

Awans: 8 do finału kontynentalnego

Leszno (2) 
 14 czerwca 1981 r. (niedziela),  Leszno

Awans: 8 do finału kontynentalnego

Finał kontynentalny 
 25 lipca 1981 r. (sobota),  Praga

Awans: 5 do finału światowego
Uwaga! Jan Verner i Henryk Olszak zastąpili Jerzego Rembasa i Grigorija Chłynowskiego

Eliminacje interkontynentalne

Skandynawia

Eliminacje szwedzkie

Półfinały

Motala (1) 
 3 maja 1981 r. (niedziela),  Motala

Awans: 8 do finału szwedzkiego

Mariestad (2) 
 8 maja 1981 r. (piątek),  Mariestad

Awans: 8 do finału szwedzkiego

Finał szwedzki 
 17 maja 1981 r. (niedziela),  Gislaved

Awans: 4+1 do finału skandynawskiego oraz Jan Andersson

Finał norweski 
 26 kwietnia 1981 r. (niedziela),  Elgane

Awans: 2 do finału interkontynentalnego

Finał duński 
 10 maja 1981 r. (niedziela),  Fjelsted

Awans: 5+1 do finału skandynawskiego oraz Preben Eriksen z dziką kartą

Finał skandynawski 
 2 czerwca 1981 r. (wtorek),  Norrköping

Awans: 6 do finału interkontynentalnego

Eliminacje zamorskie

Eliminacje brytyjskie

Półfinały

Poole (1) 
 13 maja 1981 r. (środa),  Poole

Awans: 8 do finału brytyjskiego

Sheffield (2) 
 14 maja 1981 r. (czwartek),  Sheffield

Awans: 8 do finału brytyjskiego

Finał brytyjski 
 3 czerwca 1981 r. (środa),  Coventry

Awans: 8 do finału zamorskiego

Finał Australazji 
 28 lutego 1981 r. (sobota),  Liverpool

Awans: 4 do finału zamorskiego

Finał amerykański 
 30 maja 1981 r. (sobota),  Los Angeles

Awans: 4 do finału zamorskiego

Finał zamorski 
 12 lipca 1981 r. (niedziela),  Londyn – White City

Awans: 10 do finału interkontynentalnego

Finał interkontynentalny 
 25 lipca 1981 r. (sobota),  Vojens

Awans: 11+1 do finału światowego

1981
1981 w sporcie żużlowym